Rue du Mont-Blanc, ancien nom de la rue de la Chaussée-d'Antin, à Paris ;
 Rue du Mont-Blanc, à Genève.